Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1263 (tal)

Begivenheder 

 2. oktober - Slaget ved Largs udkæmpes mellem norske og skotske styrker

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
63
Artikler om enkelte år